Cobbler oder The Cobbler steht für:

 Cobbler (Cocktail), ein alkoholhaltiges Mischgetränk
 Cobbler (Gericht), ein US-amerikanisches Dessert
 The Cobbler, ein Berg in Schottland, siehe Ben Arthur
 Cnidoglanis macrocephalus, ein aalförmiger Wels aus der Familie der Korallenwelse
 Cobbler – Der Schuhmagier (Originaltitel: The Cobbler), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2014
 Cobblers Cove, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik

Siehe auch:
 Kobler